Черноголовый ягодоед () — вид птиц рода ягодоеды семейства котинговых. Подвидов не выделяют. Распространён в Южной Америке. Этот вид был впервые описан немецким натуралистом Максимилианом Вид-Нойвидом в 1820 году под латинским названием Procnias melanocephalus.

Описание 

Общая длина около 21 см. У самцов голова, шея и горло чёрного цвета. Верхняя часть тела оливкового цвета. Грудь оливковая, а брюхо желтоватое с небольшими тёмными полосами. Клюв тёмный, радужная оболочка красная. У самок макушка и бока головы оливковые.

Распространение 
Он обитает по всей восточной Бразилии, местами в Алагоасе и от юга штата Баия вдоль атлантического побережья до северо-востока Параны. Встречается на высоте до 800 м над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Snow, D., E. de Juana, and C. J. Sharpe (2020). Black-headed Berryeater (Carpornis melanocephala), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bkhber1.01
 
 

Животные, описанные в 1820 году
Ягодоеды
Птицы Южной Америки